Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Hernych e Uros Vico che hanno battuto in finale Matias Boeker e Travis Parrott 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Brandon Coupe /  Kevin Kim (primo turno)

 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (primo turno)
 Jaymon Crabb /  Peter Luczak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2003